Guoudelisjaure kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Guoudelisjaure (Arvidsjaurs socken, Lappland, 731082-164675), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (52,8 ha)
Guoudelisjaure (Arvidsjaurs socken, Lappland, 731251-163924), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (27,6 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn